Jon Hall, programmatore statunitense, presidente di Linux International;
 Jon Hall (1915-1979), attore statunitense;
 Jonathan Peter "Jon" Hall (1962-), rugbista a 15 inglese.

Pagine correlate 
John Hall